Территориальные единицы (округа) получили наименование в честь английского графства Эссекс.
Канада
 Эссекс (округ, Онтарио)
США
 Эссекс (округ, Вермонт)
 Эссекс (округ, Виргиния)
 Эссекс (округ, Массачусетс)
 Эссекс (округ, Нью-Джерси)
 Эссекс (округ, Нью-Йорк)